Godzilla kan syfta på:

 Godzilla – ett fiktivt filmmonster
 Godzilla - monstret från havet – en japansk film från 1954
 Godzilla (film, 1998) – en amerikansk film från 1998
 Godzilla (2014) – en amerikansk film från 2014 
 Godzilla (Game Boy-spel) – ett Game Boy-spel från 1990
 Godzilla: Save the Earth – ett datorspel från 2004 av Pipeworks Software, inc